Un « harem » désigne à la fois :
 la suite de femmes (concubines ou simples « beautés ») qui entouraient un personnage important ;
 le lieu de résidence de ces dernières.

Le terme peut aussi désigner :

Fiction 
 Par extension, le  désigne également dans les domaines de la bande dessinée et de l'animation japonaises, un sous-genre de fiction.

Dans ce type de fiction, l'œuvre intègre significativement à son histoire au moins une romance, sans regard sur une éventuelle connotation sexuelle, entre un personnage (le plus souvent, son protagoniste principal) et plusieurs prétendants et/ou potentiels amoureux assumés — par le récit — du sexe opposé faisant partie de son entourage proche, avec plus ou moins de promiscuité selon le cas (enfance commune ; amitié ou amour ; vie sociale et/ou scolaire ou professionnelle ; voisinage, lieu de résidence partagée ou de vie commune ; contrainte ou justification scénaristique propre à la diégèse et/ou les postulats narratifs de l’œuvre...), ou les intégrant progressivement en cours de récit.

Par distinction, le terme de « harem inversé » est parfois employé lorsque le sujet de la romance est féminin.

Audiovisuel 
 Harem est un film français réalisé par Jean-Daniel Cadinot en 1984.
 Harem est un film français réalisé par Arthur Joffé en 1985.
 Harem est un téléfilm américain réalisé par William Hale en 1986.
  est une série de télé-réalité norvégienne sortie en 2001.

Musique 
  est un album de Sarah Brightman sorti en 2003.

Toponymie 
 Harem, un quartier d'Istanbul, en Turquie.

Voir aussi 
 Le Harem, film italien en 1967
 Le Harem, roman français désigné grand prix de l'Académie française en 1987.

Homonymie de titre